Laeti peut désigner :
 Laeti, une rappeuse française ;
 laeti, nom latin désignant les Lètes dans l'empire romain.